Elliot se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Giraud Elliot
 Walter Elliot